Christian Guyonvarc'h (1964-), homme politique français
 Christian-Joseph Guyonvarc'h (1926-2012), mythographe et linguiste celtique français

Patronyme breton
Patronyme français